Martin Kampmann (1982) – lottatore di arti marziali miste danese
 Viggo Kampmann (1910-1976) – politico danese